Открытый чемпионат Китая по снукеру 2007 (, также известен как Honghe Industrial China Open 2007 — по названию главного спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Пекине, Китай, с 25 марта по 1 апреля 2007 года. Победителем турнира стал Грэм Дотт, обыгравший в финале Джейми Коупа со счётом 9:5. Предыдущий чемпион, Марк Уильямс, проиграл в первом раунде Коупу со счётом 1:5.

Результаты

Уайлд-кард раунд

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Китая по снукеру
2007 год в снукере